Trapa steht für:
 La Trapa, Ruine eines Trappistenklosters auf Mallorca, Spanien
 Trapa (Gattung), eine Pflanzengattung innerhalb der Familie der Weiderichgewächse

Siehe auch:
 Kloster Trapa von Santa Susana
 La Trappe